Saint-Préjet ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Préjet-Armandon, Département Haute-Loire
 Saint-Préjet-d’Allier, Département Haute-Loire